Anže Ahačič (API : anʒɛ axatʃitʃ) (né le  à Kranj en Slovénie) est un joueur slovène de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il attaque sa carrière en 2002 au HK Triglav dans la Ligue Slovène.

Carrière internationale
Il a représenté l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace en sélection jeune. Il a participé à une épreuve de l'Euro Ice Hockey Challenge avec l'équipe sénior en . Il prend part avec la Slovénie à l'Universiade d'hiver 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003 ||HK Triglav|| Ligue Slovène Jr. ||15||0||1||1||4||5||0||1||1||0 
|-
| 2002-2003 || HK Triglav || Ligue Slovène ||9||2||0||2||0||- || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 ||HK Triglav || Ligue Slovène Jr.||18||7||7||14||10||4||1||1||2||0
|-
| 2003-2004 || HK Triglav || Ligue Slovène ||17||3||2||5||6||- || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || HK Triglav || Ligue Slovène ||20||1||6||7||12||- || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || HK Triglav || Ligue Slovène ||28||5||12||17||8||- || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || HK Triglav || Interliga B ||6||3||7||10||6||5||0||2||2||4
|-
| 2006-2007 || HK Triglav || Ligue Slovène Jr.||2||0||0||0||6||- || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || HK Triglav || Ligue Slovène ||13||6||2||8||28||- || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || HK Triglav || Ligue Slovène ||25||8||15||23||20||3||0||0|| 0|| 6
|-
| 2008-2009 || HK Triglav || Ligue Slovène ||36 || 9|| 16|| 25|| 28|| 6|| 0|| 1|| 1||6
|-
| 2009-2010 || HK Triglav || Slohokej Liga ||23 || 11|| 5|| 16|| 33|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2009-2010 || HK Triglav || Ligue Slovène ||4 || 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2010-2011 || HK Triglav || Slohokej Liga || 26|| 8|| 12|| 20|| 28|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2010-2011 || HK Triglav || Ligue Slovène || 2|| 1|| 1|| 2|| 2|| || || || ||
|-
| 2011-2012 || HK Triglav || Ligue Slovène || 4|| 1|| 0|| 1|| 0|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2011-2012 || HK Triglav || Slohokej Liga || 26|| 8|| 12|| 20|| 10|| 7|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
| 2012-2013 || HK Triglav || Ligue Slovène || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 4|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2012-2013 || HK Triglav || INL || 18|| 3|| 5|| 8|| 2|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || HK Triglav || Ligue Slovène || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2 || 0 || 0 ||0 || 2
|-
| 2013-2014 || HK Triglav || INL || 35 || 4 || 7 || 11 || 74 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HK Triglav || Ligue Slovène || 3 || 0 || 1 || 1 || 12 || 4 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 2014-2015 || HK Triglav || INL || 20 || 4 || 3 || 7 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HK Triglav || Ligue Slovène || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

Au niveau international

| 2003 ||Équipe de Slovénie 18 ans || CM 18 ans D1 ||5||0||1||1||0
|-
| 2004 ||Équipe de Slovénie 18 ans || CM 18 ans D1 ||5||2||5||7||0
|-
| 2004 ||Équipe de Slovénie Jr.|| CM Jr. D1 ||5||0||0||0||0
|-
| 2005 ||Équipe de Slovénie Jr.||CM Jr. D1 ||5||2||3||5||2
|- 
| 2006 ||Équipe de Slovénie Jr.|| CM Jr. D1||5||0||3||3||2

Roller in line hockey 
Il pratique le Roller in line hockey durant l'intersaison.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 2007 || Zbornaje Banda||Ligue Slovène 2 ||13||14||15||29||9
|-
| 2008 || Zbornaje Banda||Ligue Slovène 2 ||10||8||12||20||4.30
|- 
| 2009 || Kranjski Orli||Ligue Slovène || 4|| 1|| 1|| 2|| 0

Notes et références

Voir aussi

Naissance à Kranj
Naissance en juillet 1986
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du HK Triglav
Attaquant de hockey sur glace